Bismark steht für:
 Bismark (Altmark), Stadt im Landkreis Stendal in Sachsen-Anhalt
 Bismark (Ramin), Ortsteil der Gemeinde Ramin im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern

Personen:
 August Adam Heinrich von Bismark (1739–1813), königlich preußischer Generalleutnant
 Friedrich von Bismark (1809–1893), deutscher Jurist, Direktor der Badeanstalten in Ems, MdL Nassau
 Friedrich Wilhelm von Bismark (1778–1850), württembergischer General der Kavallerie
 Johann Heinrich Ludwig von Bismark (1774–1816), von 1806 bis 1814 General-Adjutant in der Herzoglich Nassauischen Armee
 Paul Bismark (1888–1951), deutscher Politiker (SPD/SED)
 Vinila von Bismark (* 1986), spanische Burlesque-Künstlerin und Popmusikerin

Siehe auch:
 Bismark Peak 
 Bismark Mountain 
 Bismark Township
 Bismarck (Begriffsklärung)